Puchner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Puchner (1779–1852), österreichischer General
 Edmund Puchner (1932–2014), österreichischer Bildhauer und Maler
 Heinrich Puchner (1865–1938), deutscher Bodenkundler und Landtechniker
 Joachim Puchner (* 1987), österreichischer Skirennläufer
 Martin Puchner (* 1969), Literaturwissenschaftler
 Mirjam Puchner (* 1992), österreichische Skirennläuferin
 Nikolaus Puchner († 1490), Großmeister des Ordens der Kreuzherren mit dem Roten Stern
 Richard Puchner (1883–1965), österreichischer Architekt
 Stephan Puchner (* 1971), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur
 Ulrike Puchner (* 1972), österreichische Langstreckenläuferin
 Walter Puchner (* 1947), österreichischer Theaterwissenschaftler
 Willy Puchner (* 1952), österreichischer Fotograf, Illustrator und Buchautor
 Wunibald Puchner (1915–2009), deutscher Innenarchitekt

Siehe auch:
 Buchner